STS kan have flere betydninger:

 Søværnets Taktiske Stab – operativ enhed ved søværnet
 Storstrøms Trafikselskab – trafikselskab i Storstrøms Amt
 Space Transportation System – USA's rumfærgeprogram
 Rumfærgemissioner: STS-1, STS-2, STS-3, STS-4, STS-5, STS-6, STS-7, STS-8, STS-9, STS-41-B, STS-41-C, STS-41-D, STS-41-G, STS-51-A, STS-51-C, STS-51-D, STS-51-B, STS-51-G, STS-51-F, STS-51-I, STS-51-J, STS-61-A, STS-61-B, STS-61-C, STS-51-L, STS-26, STS-27, STS-29, STS-30, STS-28, STS-34, STS-33, STS-32, STS-36, STS-31, STS-41, STS-38, STS-35, STS-37, STS-39, STS-40, STS-43, STS-48, STS-44, STS-42, STS-45, STS-49, STS-50, STS-46, STS-47, STS-52, STS-53, STS-54, STS-56, STS-55, STS-57, STS-51, STS-58, STS-61, STS-60, STS-62, STS-59, STS-65, STS-64, STS-68, STS-66, STS-63, STS-67, STS-71, STS-70, STS-69, STS-73, STS-74, STS-72, STS-75, STS-76, STS-77, STS-78, STS-79, STS-80, STS-81, STS-82, STS-83, STS-84, STS-94, STS-85, STS-86, STS-87, STS-89, STS-90, STS-91, STS-95, STS-88, STS-96, STS-93, STS-103, STS-99, STS-101, STS-106, STS-92, STS-97, STS-98, STS-102, STS-100, STS-104, STS-105, STS-108, STS-109, STS-110, STS-111, STS-112, STS-113, STS-107, STS-114, STS-121, STS-115, STS-116, STS-117, STS-118, STS-120, STS-122, STS-123, STS-124, STS-125, STS-126, STS-119, STS-127, STS-128, STS-129, STS-130, STS-131, STS-132, STS-133
 S.T.S. - et østrigsk pop-rock band.
 Sammenslutningen af Tværpolitiske Studenterorganisationer - Landsorganisation for Moderate Studenter på videregående uddannelsessteder - senere Landssammenslutningen af Moderate Studenter